François Vergez ( - ) est un général de brigade français né à Saint-Pé-de-Bigorre.

L'ouvrage de Georges Rivolet L'arc de Triomphe et les oubliés de la gloire, éd. J. Peyronnet & cie, Paris, 1969, , fait mention de Vergez Jean, Marie : « Lieutenant général honoraire 1825. Servit en mer 1778-86 et au siège de Gibraltar. Campagnes 1792-1815. Général de brigade,  [6 jours après Iéna]. Baron de l'Empire 1808. Lieutenant général honoraire, . »

États de service 
 : Colonel du  d'infanterie de ligne
 : Général de brigade

Décorations, titres, honneurs... 
 : Commandeur de la Légion d'honneur
 : Baron d'Empire

Naissance en juin 1757
Décès en juin 1830
Général français
Commandeur de la Légion d'honneur